Žabnik (Trnovec Bartolovečki), plaats in Kroatië
 Žabnik (Sveti Martin na Muri), plaats in Kroatië